Nibe of NIBE kan betrekking hebben op:

Nibe (plaats), een plaats in Denemarken
Nibe (parochie)
Nibe (voormalige gemeente), een voormalige gemeente in Denemarken
Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf, een opleidings en exameninstituut voor de financiële wereld
NIBE AB (Zweden), de grootste fabrikant van boilers en warmtepompen van Scandinavië, beursgenoteerd op midcap Stockholm
NIBE Energietechniek B.V., verkooporganisatie van boilers, warmtepompen, stadsverwarmingsystemen, 100% dochteronderneming van NIBE AB Zweden
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, een advies- en onderzoeksbureau op het gebied van duurzaam en gezond bouwen te Bussum